Аксю́тин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Аксютин, Борис Родионович (1922—2001) — конструктор ракетно-космической техники, руководитель Центрального конструкторского бюро тяжёлого машиностроения, Герой Социалистического Труда.
 Аксютин, Николай Васильевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Аксютин, Олег Евгеньевич (род. 1967) — член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
 Аксютин, Юрий Васильевич (род. 1935) — советский и российский историк.